Foreston ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Foreston (Maryland)
 Foreston (Minnesota)
 Foreston (South Carolina)

Siehe auch:
 Forreston